Gornick ist der Familienname folgender Personen:

 Vivian Gornick (* 1935), US-amerikanische Schriftstellerin, Essayistin und Journalistin
 Willi Gornick (1916–†), deutscher Fußballspieler

en:Gornick